Gurjewsk ist der Name zweier Städte in Russland:
 Gurjewsk (Kaliningrad) in der Oblast Kaliningrad (bis 1946 Neuhausen)
 Gurjewsk (Kemerowo) in der Oblast Kemerowo

sowie zweier Rajons in Russland:
 Rajon Gurjewsk (Kaliningrad) in der Oblast Kaliningrad
 Rajon Gurjewsk (Kemerowo) in der Oblast Kemerowo